Een cymatium of kymation is een geprofileerde sierlijst in de klassieke bouwkunst. Vaak was het cymatium gebeeldhouwd. Er zijn twee typen gebeeldhouwd cymatium die standaard waren, het Ionisch cymatium en het Lesbisch cymatium. Deze werden vooral toegepast bij de Ionische orde en de daarvan afgeleide Korinthische en composiete orde.

Het woord cymatium is afgeleid van het Oudgriekse κῦμα (kyma) wat golving betekent. Het cymatium heeft dan ook in doorsnede een golfvormig profiel.

Ionisch cymatium of eierlijst 

Het Ionisch cymatium of eierlijst is een reliëf dat als versiering op een bolle lijst is aangebracht. Het bestaat uit een afwisseling van bolle eivormige, en spitse pijlvormige elementen. De laatste zijn overblijfselen van het eerder in zwang zijnde bladmotief.

Lesbisch cymatium 
Het Lesbisch cymatium is een sierlijst waarvan de versiering bestaat uit gestileerd bladwerk. Onder het Lesbisch cymatium bevindt zich een astragaal in de vorm van een parellijst.

Zie ook 
 Astragaal
 Ojief

Architectuur
Oud-Griekse architectuur
Romeinse architectuur